32-й Каннский кинофестиваль 1979 года, проходивший с 10 по 24 мая в Каннах, Франция.

Жюри 
 Франсуаза Саган, писательница () — председатель
 Серджо Амидеи, сценарист и продюсер ()
 Рудольф-Морис Арло, журналист и сценарист ()
 Луис Гарсия Берланга, режиссёр ()
 Морис Бесси, писатель ()
 Поль Клодон, продюсер ()
 Жюль Дассен, кинорежиссёр и актёр ()
 Жолт Кезди-Ковач, кинорежиссёр ()
 Роберт Рождественский, поэт ()
 Сюзанна Йорк, актриса ()

Фильмы конкурсной программы 

{| class="sortable wikitable" width="85%" cellpadding="5"
|-
!width="30%"| Название
!width="30%"| Оригинальное название
!width="25%"| Режиссёр
!width="15%"| Страна
|-style="background:#FFDEAD;"
| Апокалипсис сегодня || Apocalypse Now || Фрэнсис Форд Коппола || 
|-
| Наследство || Arven || Аня Брайен || 
|-
| Сёстры Бронте || Les Soeurs Brontë || Андре Тешине || 
|-
| Китайский синдром || The China Syndrome || Джеймс Бриджес || 
|-
| Дни жатвы || Days of Heaven || Терренс Малик || 
|-
| Дорогой папа || Caro papà || Дино Ризи || 
|-
| Европейцы || The Europeans || Джеймс Айвори || 
|-
| Венгерская рапсодия || Magyar rapszódia || Миклош Янчо || 
|-
| Странная девчонка || La drôlesse || Жак Дуайон || 
|-
| Моя блестящая карьера || My Brilliant Career || Джиллиан Армстронг || 
|-
| Норма Рэй || Norma Rae || Мартин Ритт || 
|-
| Оккупация в 26 картинках || Okupacija u 26 slika || Лордан Зафранович || 
|-
| Чёрная серия || Série noire || Ален Корно || 
|-
| Сибириада || Сибириада || Андрей Кончаловский || 
|-
| Осужденные на одиночество || Los sobrevivientes || Томас Гутьеррес Алеа || 
|-style="background:#FFDEAD;"
| Жестяной барабан || Die Blechtrommel || Фолькер Шлёндорф || , , , 
|-
| Пробка — невероятная история || L'ingorgo - Una storia impossibile || Луиджи Коменчини || , , , 
|-
| Виктория (фильм) || Victoria' || Бу Видерберг || 
|-
| Без наркоза || Bez znieczulenia || Анджей Вайда || 
|-
| Женщина между собакой и волком || Een vrouw tussen hond en wolf, Femme entre chien et loup || Андре Дельво || , 
|-
| Войцек || Woyzeck || Вернер Херцог || 
|}

 Особый взгляд 
 Дорогой сосед Из мрака к сопротивлению Третье поколение Дедушка рассказывает Маленькие беглецы Моменты Палата №6 Companys, procés a Catalunya A Scream from Silence Encore un Hiver Printemps en Février Spirit of the Wind Фильмы внеконкурсной программы 
 За нас двоих Христос остановился в Эболи Волосы Le Musee du Louvre Манхэттен Репетиция оркестра Мудрая кровь Короткометражные фильмы Синяя бородаДама из Монте-КарлоГарпияНемного грустная историяПолеПолицейский вальсДве женщины в опереHelping HandLe MurLa Festa dels bojosBum Награды 
 Золотая пальмовая ветвь:
 Апокалипсис сегодня, режиссёр Френсис Форд Коппола
 Жестяной барабан, режиссёр Фолькер Шлёндорф
 Гран-при: Сибириада, режиссёр Андрей Кончаловский
 Приз за лучшую мужскую роль: Джек Леммон — Китайский синдром Приз за лучшую женскую роль: Салли Филд — Норма Рэй Лучший актёр второго плана: Стефано Мадиа — Дорогой папа Лучшая актриса второго плана: Эва Маттес — Войцек Приз за лучшую режиссуру: Терренс Малик — Дни жатвы Технический гран-при: Норма Рэй Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Гарпия Приз жюри за короткометражный фильм:
 Бум, режиссёр Бретислав Пойар
 La Festa dels bojos, режиссёр Lluis Racionero Grau
 Золотая камера: Северное сияние, режиссёр Джон Хэнсон и Роб Нилссон
 Приз молодёжного кино: Странная девчонка, режиссёр Жак Дуайон
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ)
 Приз ФИПРЕССИ в параллельных секциях:
 Вера Анги, режиссёр Пал Габор
 Чёрный Джек, режиссёр Кен Лоуч
 Приз ФИПРЕССИ (конкурсная программа): Апокалипсис сегодня, режиссёр Френсис Форд Коппола
 Приз экуменического (христианского) жюри: Без наркоза, режиссёр Анджей Вайда
 Приз экуменического (христианского) жюри — особое упоминание: Наследство'', режиссёр Аня Брайен

Ссылки 
32-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1979 года в Базе IMDB 
Каннский кинофестиваль 1979 года

Каннский кинофестиваль
Май 1979 года
1979 год во Франции
Кинофестивали 1979 года